The House that Jack Built, das auf einem englischen Kinderreim basiert, ist der Titel von:

 The House that Jack Built (1900), Kurzfilm von George Albert Smith
 The House that Jack Built (1918), Kurzfilm von Al Christie
 The House that Jack Built (1939), Kurzanimationsfilm von Sid Marcus
 The House that Jack Built (1954), Kurzanimationsfilm von Peter Sachs
 The House that Jack Built (1966), Kurzanimationsfilm der Cool-McCool-Serie
 The House that Jack Built (1967), Kurzanimationsfilm von Ron Tunis
 The House that Jack Built (2009), Horrorfilm von Bruce Reisman
 The House That Jack Built (2018), Horror-Thriller von Lars von Trier
 The House That Jack Built (Alan-Price-Song), Lied von Alan Price aus dem Jahr 1967
 The House That Jack Built (Aretha-Franklin-Song), Lied von Aretha Franklin
 The House That Jack Built (Linda-Evans-Song), Lied von Linda Evans aus dem Jahr 2001